

Geografia 
 Austria
 Buch bei Jenbach – comune nel distretto di Schwaz, in Tirolo
 Jenbach – comune nel distretto di Schwaz, in Tirolo
 Stazione di Jenbach – importante stazione ferroviaria di interscambio del Tirolo

Persone 
 Béla Jenbach – librettista e attore ungherese
 Ida Jenbach – attrice, sceneggiatrice e giornalista austriaca

Altro 
 Prototipi Jenbach – locomotiva austriaca del gruppo 2060